Плей-офф Чемпионата России  по хоккею с мячом 2012/13 
проводился с 5 по 24 марта 2013 года. Пары участников были определены по итогам 
регулярного сезона 2012/13.

Регламент 
Победитель в парах при проведении матчей 1/8 и 1/4 финала определялся по большему количеству набранных очков. При равенстве очков победитель определялся:
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
 по большему количеству мячей забитых на чужом поле.
В случае равенства этих показателей по окончании второго матча должно было назначаться дополнительное время (два тайма по 15 минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время не выявится победитель, то он должен определяться с помощью пробития 12-метровых штрафных ударов, выполняемых в соответствии с международными правилами игры в хоккей с мячом, утвержденными FIB в сентябре 2009 года.

Согласно регламенту полуфинальные поединки проводятся из трёх матчей, до двух побед одной из команд. Если основное время полуфинального матча завершится с ничейным счётом, назначаются два дополнительных тайма по 10 минут, до первого забитого мяча. Если и в добавочное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития серии 12 метровых штрафных ударов.

Плей-офф 

1. Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам двух матчей (за исключением финала).

Победители в парах определяются:

1. по большему количеству набранных очков;

2. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей;

3. По большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (2х10 мин.) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

1/8 финала

Старт — СКА-Нефтяник

Кузбасс — Байкал-Энергия

Водник — Сибсельмаш

Волга — Родина

1/4 финала

СКА-Нефтяник — Зоркий

Родина — Динамо-Казань

Байкал-Энергия — Динамо-Москва

Сибсельмаш — Енисей

1/2 финала

Динамо-Казань — Зоркий

Енисей — Динамо-Москва

Финал

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2012
 Список клубов России по хоккею с мячом

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея с мячом России

Чемпионат России по хоккею с мячом 2012/2013